Toponímia:
 Casa-fàbrica Soler, fàbrica del Raval de Barcelona
 El Soler, desambiguació
 Rasa del Soler, torrent que aboca les seves aigües al riu Cardener 
 Biografies:
Primer cognom:
 Agatángelo Soler Llorca (1918 - 1995), polític i militar valencià, batlle franquista d'Alacant
 Albert Soler i Sicília (1966), polític català, secretari d'Estat per a l'Esport (PSC-PSOE)
 Alejandro Soler Mur (1972), polític valencià, batlle d'Elx (PSPV)
 Àlex Soler-Roig (1932), pilot de F1 català
 Alexandre Soler i March (1874 - 1949), arquitecte català
 Álvaro Soler (1991), cantautor català
 Amparo Soler Leal (1933 - 2013), actriu espanyola 
 Àngel Soler i Renales (1940 - 2017), concertista i pianista català
 Angelino Soler i Romaguera (1939), ciclista valencià
 Antoni Soler, diversos personatges 
 Antonio Soler Marcos (1956), escriptor espanyol 
 Antoní Soler de Lloberas i Quintanas (1819 - 1892), polític català, delegat a l'Assemblea de Manresa
 Bernat Soler i Pla (1973), periodista esportiu català
 Carles Soler, diversos personatges 
 Carlos Soler Barragán (1997), futbolista valencià
 Carlos Regino Soler Mora (? - 1932), advocat i polític valencià, militant del Partit Liberal
 Carmen Soler (1924 - 1985), mestra, poeta i activista política paraguaiana, militant del Partit Comunista Paraguaià
 Cristòfol Soler i Cladera (1956), polític mallorquí, 2n President del Govern balear (PP)
 Domènec Soler i Gili («Domingo Soler») (1871 - 1951), pintor i escenògraf català
 Eduard Soler, diversos personatges 
 Enric Soler i Godes (1903 - 1993), escriptor i pedagog valencià
 Enric Soler i Raspall (1966), escriptor català
 Ernest Soler i de les Cases (1864 - 1935), pintor, escultor i escriptor català
 Esteve Soler, diversos personatges
 Eusebi Soler, enginyer català 
 Francesc Soler, diversos personatges
 Francisca Soler de Ros, "Paca Soler" (1833-1884), actriu catalana
 Frederic Soler i Hubert, "Serafí Pitarra" (1839-1895), poeta i dramaturg català
 Gabriel Soler, cartògraf mallorquí de principis del s. XV
 Gonçal Soler i Bernabeu (1896-1976), sindicalista i política comunista català
 Guillem Soler, cartògraf mallorquí de finals del s. XIV
 Guillem Soler i Gatvillaró (1905-1971), pintor català
 Hilarió Soler i Alomà (1825 - 1903), editor i jugador d'escacs català
 Jaume Soler, diversos personatges
 Joan Soler, diversos personatges
 Joan Antoni Soler i Morell (1824 - 1908), terratinent, polític i militar català
 Joan Baptista Soler i Bru (1888 - 1954), polític i mutualista català, militant d'Estat Català
 Joaquim Soler i Ferret (1940 - 1993), escriptor i periodista català
 Joaquín Soler Serrano (1919 - 2010), locutor de ràdio espanyol
 Jordi Soler (escriptor) (1963), escriptor català nascut a Mèxic
 Jordi Soler i Font (1938 - 2022), fotògraf català
 Jordi Soler i Galí o Toti Soler (1949), músic català
 Jorge Soler González (1975), metge, docent, escriptor i polític català, militant de Ciutadans
 José Soler Carnicer (1931 - 2020), periodista i escriptor valencià
 José Ignacio Soler Bayona (1967), jugador i entrenador de futbol espanyol
 Josep Soler, diversos personatges
 Josep Maria Soler, diversos personatges
 Josepa Soler i Erill (1937), jugadora, entrenadora i directiva de bàsquet catalana
 Juan Bautista Soler Luján (1965), empresari i dirigent esportiu valencià
 Juan Mauricio Soler Hernández (1983), ciclista colombià
 Juli Soler (1949 - 2015), empresari català
 Juli Soler i Santaló (1865 - 1914), enginyer i excursionista català
 Laia Soler i Torrente (1991), escriptora catalana
 Leonci Soler i March (1858 - 1932), advocat i polític català, militant de la Lliga de Catalunya
 Llorenç Soler i de los Mártires (1936 - 2022), director i guionista de cinema valencià
 Lluís Soler, diversos personatges
 Manuel Soler i Alegre (1957 - 2021), pilot de trial català
 Marc Soler i Giménez (1993), ciclista català
 Mariano Soler (1868 - 1908), arquebisbe i teòleg uruguaià
 Martí Soler i Vinyes (1934-2018), editor, traductor i poeta català
 Miguel Estanislao Soler (1783 - 1849), militar i polític argentí
 Miquel Soler i Sarasols (1965), futbolista català
 Miquel Gaietà Soler i Rabassa (1746 - 1808), advocat i polític mallorquí, ministre d'Hisenda espanyol
 Montserrat Soler i Carnicer (1924), pedagoga catalana
 Ofèlia Soler i Nomdedéu (1952), política valenciana, membre del Senat espanyol (PSPV-PSOE)
 Oriol Soler i Castanys (1969), empresari cultural català
 Pastora Soler (1978), cantant espanyola
 Pau Soler i Morell (1821 - 1900), empresari català
 Pere Soler, diversos personatges
 Rafael Soler i Tomás, "León" (1978), pilotaire valencià
 Rafel Soler, cartògraf mallorquí de mitjans del s. XV
 Rosa Soler i Bofill (1898 - 1981), caricaturista i interiorista catalana
 Salvador Soler i Forment (1894 - 1982), periodista i poeta català
 Santiago Soler i Amigó (1943 - 1999), activista polític català, militant del MIL
 Santiago Soler i Pla (1839 - 1885), polític català, batlle de Barcelona
 Sílvia Soler, diversos personatges
 Teresa Soler i Pi, "Teresa Rebull" (1919 - 2015), activista política catalana, militant del POUM
 Toni Soler i Guasch (1965), historiador i periodista català
 Tura Soler (1963), periodista catalana
 Urbici Soler i Manonelles (1890 - 1953), escultor català.
 Vicent Soler i Marco (1949), economista i polític valencià
 Segon cognom:
 Agustí Serra i Soler (1930), escriptor mallorquí 
 Aina Maria Salom i Soler (1953), farmacèutica i política mallorquina, militant del PSIB
 Andrea Levy Soler (1984), política català, militant del PP 
 Antoni Borrell i Soler (1864 - 1956), jurista català
 Antoni Ferret i Soler (1942), historiador, gramàtic i corrector català 
 Antoni Juncà i Soler (1875 - 1952), compositor de música català
 Antoni Nadal i Soler (1958), poeta i assagista mallorquí 
 Bartomeu Vallmajó i Soler (1912 - 1997), compositor de sardanes català
 Carles Lloret i Soler (1921 - 2003), actor i empresari català
 Carles Montaner i Soler (1963), ciclista i motociclista català
 David Bagué i Soler (1964), luthier català
 David Segarra i Soler (1976), periodista i dissenyador gràfic valencià
 Domènec Latorre i Soler (1893 - 1939), activista polític català, militant de la Unió Catalanista
 Eduard Garrigós Soler (1909 - 1998), anarcosindicalista valencià
 Eduard Toldrà i Soler (1895 - 1962), compositor de música català
 Emília Miret i Soler (1892 - segle XX), compositora i pianista catalana
 Enric Folch i Soler (1964), guionista i director de cinema català
 Enric Sarasol i Soler, "Sarasol I" (1964), pilotari valencià
 Enrique Marco Soler (1918 - 2004), industrial i polític valencià, militant del PSPV-PSOE
 Ferran Sarsanedas i Soler (1987), jugador de futbol català
 Fidela Renom i Soler (1891 - 1987), activista i política feminista catalana, militant del CRF
 Francesc Fàbregas i Soler, "Cesc Fàbregas" (1997), jugador de futbol català
 Gabriel Ferrater i Soler (1922 - 1972), escriptor i traductor català 
 Hipòlita de Rocabertí i Soler (1594 – 1664), religiosa dominicana catalana
 Isaac Peraire i Soler (1985), sociòleg i polític català, militant d'ERC 
 Jacint Morató i Soler (1683 - 1736), escultor i arquitecte català
 Jaume Maurici i Soler (1898 - 1981), poeta català
 Jaume Antoni Obrador i Soler (1748 - 1803), sacerdot i escriptor mallorquí
 Joan Comorera i Soler (1894 - 1958), polític català, militant de la USC i del PSUC
 Joan Gols i Soler (1894 - 1947), músic, dibuixant i pedagog català
 Joan Mercer i Soler (1874 - 1936), clergue catòlic claretià català, beatificat
 Joan Reig i Soler (1963), músic català, bateria d'Els Pets
 Joan Roig i Soler (1852 - 1909), pintor català
 Joan Rossinyol i Soler (1904 - 1983), periodista i polític català
 Joaquim Company i Soler (1732 - 1813), religiós franciscà valencià, arquebisbe de València i de Saragossa
 Joaquim Jovellar i Soler (1819 - 1892), polític i militar mallorquí
 Joaquim Zamacois i Soler (1894 - 1976), compositor i professor de música català
 Jordi Garcia-Soler (1947 - 2020), periodista català
 Jordi Prat i Soler (1945), enginyer, professor i funcionari català
 José María Sarasol i Soler, "Sarasol II" (1970), pilotari valencià
 Josep Esteve i Soler (1930 - 2019), empresari farmacèutic català 
 Josep Fradera i Soler (1924 - 2015), promotor cultural i social català 
 Josep Grandia i Soler, "el Nai de Vallcebre" (1854 - 1926), militar carlí català 
 Josep Pasqual i Soler (1848 - 1928), periodista i crític d'art català
 Josep Pin i Soler (1842 - 1927), prosista, traductor i dramaturg català 
 Josep Rovira i Soler (1900 - 1998), pintor català
 Josep Tous i Soler, (1811 - 1871), frare català
 Josep Ildefons Suñol i Soler (1927-2019), empresari, advocat i col·leccionista d'art català
 Josep Lluís Martí i Soler (1975), futbolista mallorquí
 Josep M. Coll i Soler (1890-1976), dominic, historiador i assagista català
 Josep Maria Bertran i Soler (1945), metge i polític català, militant de CDC 
 Josep Tomàs Ventosa i Soler (1797 - 1874), polític i comerciant català
 Josep Vicent Bàguena i Soler (1908 - 1995), compositor i musicòleg valencià
 Lídia Heredia i Soler (1971), periodista catalana 
 Lluís de Requesens i Joan de Soler (~1435 - 1509), aristòcrata català
 Marc Freixa i Soler (1979), és un pilot de trial català
 Magí Cadevall i Soler (1937), professor i polític català, militant del PSC-PSOE
 Magí Pla i Soler (1825/1826 - 1906), advocat català
 Maria Antònia Besora i Soler (1918 - 2008), promotora social catalana
 Mariano Sánchez Soler (1954), periodista i escriptor valencià
 Maties Roca i Soler (1885 - 1959), empresari d'electrodomèstics català
 Miquel Siguan i Soler (1918 - 2010), psicòleg i escriptor català
 Montserrat Abelló i Soler (1918 - 2014), poetessa i traductora catalana
 Octavi Saltor i Soler (1902 - 1982), escriptor i polític català, militant de la Lliga Catalana
 Pemi Fortuny i Soler (1965), músic i activista social català
 Pilar Mazzetti Soler (1956), política peruana, ministra de l'Interior i de Salut.
 Ramon Boladeres i Soler, "Rambol" (1933 - 1992), fotògraf català
 Ramon Pichot i Soler (1924 - 1996), pintor català
 Ramon Viñals i Soler (1934), empresari i polític català, militant del PSDC, CDS i CSD
 Rebeca Torró Soler (1981), política valenciana, consellera de la Generalitat Valenciana.
 Salvador Brotons i Soler (1959), compositor i director d'orquestra català
 Teresa Condeminas i Soler (1905 - 2003), pintora catalana
 Teresa Pascual i Soler (1952), poetessa valenciana
 Tomàs Bertran i Soler (1791 - 1859), escriptor i polític català, militant del Partit Liberal
 Vicent Martín i Soler (1754 - 1806), compositor valencià
 Xavier Garcia i Soler (1919 - 1998), escriptor i promotor cultural català
 Xavier Gols i Soler (1902 - 1938), compositor i director de música català
 Xavier Oriach i Soler (1927), pintor català
 Xavier Soy i Soler (1950), polític català, batlle de Bescanó (CDC)